

Persone 
Harlow Shapley (1885-1972), astronomo statunitense.
Lloyd Stowell Shapley (1923-2016), matematico ed economista statunitense, premio Nobel 2012, figlio di Harlow.

Astronomia 
Superammasso di Shapley – il più grande superammasso di galassie conosciuto.
Classe di concentrazione di Shapley/Sawyer – sistema di classificazione degli ammassi globulari.
Dibattito Shapley-Curtis – importante dibattito occorso tra gli astronomi Harlow Shapley e Heber Curtis.
1123 Shapleya – asteroide in onore dall'astronomo statunitense Harlow Shapley.

Teoria dei giochi 
Valore di Shapley – concetto della teoria dei giochi legato a Lloyd Shapley.